Чемпіонат Албанії 1977–1978 — 39-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вп'яте став Влазнія.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>14/21 травня 1978

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1977—1978
Албанія
Албанія